Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1948 v ženski kombinaciji. Zlato medaljo je osvojila Trude Beiser, srebrno Gretchen Fraser, bronasto pa Erika Mahringer.

Rezultati

Smuk
Za smukaški del kombinacije so šteli rezultati specialnega smuka.

Slalom

 * - 5 sekund kazenskega pribitka

Skupno

Kombinacija ženske